Вашон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вашон, Луи-Альбер (1912—2006) — канадский кардинал.
 Вашон, Роже (род. 1957) — французский дзюдоист.
 Вашон, Рогасьен (род. 1945) — бывший канадский профессиональный хоккеист, вратарь.
 Вашон, Кристиан (род. 1958) — французский дзюдоист.
 Вашон, Кристин (род. 1962) — американский продюсер.
 Флёри-Вашон, Катрин (род. 1966) — французская дзюдоистка полусредней весовой категории.
 Вашон, Луна (1962—2010) — американо-канадская женщина-рестлер.

Топоним 
 Вашон — остров в округе Кинг в штате Вашингтон.